Янг, Джон Янг, Джон (1930—2018) — астронавт США, побывавший на Луне.
 Янг, Джон (род. 1934) — канадский хоккеист на траве.
 Янг, Джон, барон Лисгар (1807—1876) — британский политик, второй генерал-губернатор Канады.
 Янг, Джон (1742—1835) — британский моряк, советник гавайского короля Камеамеа I.
 Янг, Джон (род. 1935) — шотландский футболист и футбольный тренер.
  (1907—1997) — британский зоолог и нейрофизиолог.
 Янг, Джон Ллойд (род. 1975) — американский актёр, певец, композитор и художник.
 Янг, Джон Радфорд (1799—1885) — английский математик и философ, педагог.